Chuxiongosaurus is een geslacht van sauropode dinosauriërs dat tijdens het vroege Jura leefde in het gebied van de huidige Volksrepubliek China.

Naamgeving en vondst
De typesoort Chuxiongosaurus lufengensis is in 2010 benoemd en beschreven door Lü Junchang, Yoshitsugu Kobayashi, Li Tianguang en Zhong Shimin. De geslachtsnaam verwijst naar de prefectuur Chuxiong in Yunnan. De soortaanduiding verwijst naar de Lufengformatie.

Het fossiel, holotype CMY LT 9401, is bij Zhongcun gevonden in een laag van het Lufengbasin. Het bestaat uit een vrij complete schedel. Daarnaast is een paar onderkaken aan de soort toegewezen.

Beschrijving
Chuxiongosaurus is een vrij kleine sauropode. De schedel is 34 centimeter lang waaruit een schatting voor de lichaamslengte is afgeleid van twaalf meter. De kop is bol met driehoekige neusgaten die bijna even groot zijn als de ook al driehoekige fenestrae antorbitales die voor de eivormige oogkassen gelegen zijn. De onderste slaapvensters zijn spatelvormig.

Chuxiongosaurus heeft enkele kenmerken van zeer basale Sauropodomorpha zoals een nog enigszins langgerekte en smalle schedel, een bovenkant van de maxilla die vooraan geleidelijk naar beneden buigt en tanden die aan de basis niet ingesnoerd zijn. Een basaal kenmerk is ook dat het traanbeen haaks staat op de bovenkaaklijn, een eigenschap die ook van Thecodontosaurus bekend is. Onderscheidende kenmerken zijn het bezit van een uitholling op de snuit achter de neusgaten en de aanwezigheid van 25 tanden in het dentarium van de onderkaak.

Fylogenie
Volgens de beschrijvers neemt Chuxiongosaurus een zeer basale positie in binnen de Sauropoda, nog onder Anchisaurus in de stamboom. Ze zien het als de eerste basale sauropode die uit het vroege Jura van China bekend is. De beschrijvers bepaalden via een exacte kladistische analyse het volgende kladogram:

Sauropoda